Pleasant Valley ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Pleasant Valley (Alabama)
 Pleasant Valley (Carroll County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Faulkner County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Izard County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Lafayette County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Perry County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Pope County, Arkansas)
 Pleasant Valley (Connecticut)
 Pleasant Valley (Georgia)
 Pleasant Valley (Idaho)
 Pleasant Valley (Illinois)
 Pleasant Valley (Indiana)
 Pleasant Valley (Indiana)
 Pleasant Valley (Iowa)
 Pleasant Valley (Kalifornien)
 Pleasant Valley (Nicholas County, Kentucky)
 Pleasant Valley (Pike County, Kentucky)
 Pleasant Valley (Allegany County, Maryland)
 Pleasant Valley (Carroll County, Maryland)
 Pleasant Valley (Washington County, Maryland)
 Pleasant Valley (Massachusetts)
 Pleasant Valley (Antrim County, Michigan)
 Pleasant Valley (Midland County, Michigan)
 Pleasant Valley (Minnesota), im Carlton County
 Pleasant Valley (Clay County, Missouri)
 Pleasant Valley (Jasper County, Missouri)
 Pleasant Valley (Nebraska)
 Pleasant Valley (Nevada)
 Pleasant Valley (Monmouth County, New Jersey)
 Pleasant Valley (Morris County, New Jersey)
 Pleasant Valley (Warren County, New Jersey)
 Pleasant Valley (Dutchess County, New York)
 Pleasant Valley (Oneida County, New York)
 Pleasant Valley (Sullivan County, New York)
 Pleasant Valley (Steuben County, New York)
 Pleasant Valley (Tompkins County, New York)
 Pleasant Valley (North Carolina)
 Pleasant Valley (North Dakota), im Walsh County
 Pleasant Valley (Coshocton County, Ohio)
 Pleasant Valley (Ross County, Ohio)
 Pleasant Valley (Oklahoma)
 Pleasant Valley (Baker County, Oregon)
 Pleasant Valley (Josephine County, Oregon)
 Pleasant Valley (Tillamook County, Oregon)
 Pleasant Valley (Berks County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (Blair County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (Bucks County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (Fayette County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Pleasant Valley (South Carolina)
 Pleasant Valley (Macon County, Tennessee)
 Pleasant Valley (Lawrence County, Tennessee)
 Pleasant Valley (Sumner County, Tennessee)
 Pleasant Valley (Washington County, Tennessee)
 Pleasant Valley (Dallas County, Texas)
 Pleasant Valley (Garza County, Texas)
 Pleasant Valley (Potter County, Texas)
 Pleasant Valley (Wichita County, Texas)
 Pleasant Valley (Vermont)
 Pleasant Valley (Buckingham County, Virginia)
 Pleasant Valley (Loudoun County, Virginia)
 Pleasant Valley (Rockingham County, Virginia)
 Pleasant Valley (Klickitat County, Washington)
 Pleasant Valley (Whatcom County, Washington)
 Pleasant Valley (Hancock County, West Virginia)
 Pleasant Valley (Marion County, West Virginia)
 Pleasant Valley (Marshall County, West Virginia)
 Pleasant Valley (Ohio County, West Virginia)
 Pleasant Valley (Wisconsin), im Vernon County
 Pleasant Valley (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Pleasant Valley (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin

in Kanada:
 Pleasant Valley (Manitoba)
 Pleasant Valley (New Brunswick)
 Pleasant Valley (Halifax), Nova Scotia
 Pleasant Valley (Pictou County), Nova Scotia
 Pleasant Valley (Colchester County), Nova Scotia
 Pleasant Valley (Antigonish County), Nova Scotia
 Pleasant Valley (Yarmouth County), Nova Scotia
 Pleasant Valley (Manitoulin District), Ontario
 Pleasant Valley (Essex County), Ontario
 Pleasant Valley (Hamilton), Ontario
 Pleasant Valley (Renfrew County), Ontario
 Pleasant Valley (Prince Edward Island)
 Pleasant Valley (Saskatchewan)

auf Jamaika:
 Pleasant Valley (Jamaika)

Siehe auch:
 Pleasant Valley Airport
 Pleasant Valley Historic District
 Pleasant Valley School
 Pleasant Valley Township